Селигерская улица  — улица в Бескудниковском районе Москвы.
 Селигерская (станция метро) — станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.